Георгий Быстров:
 Быстров, Георгий Васильевич (1944—2015) — эстонский политический и общественный деятель. 
 Быстров, Георгий Михайлович (1932—2001) — российский металлург, Герой социалистического труда.